Le sigle VHR peut faire référence à :

Variété à haut rendement, terme agronomique
VHR, une catégorie de rallye de régularité
 Véhicule-Hôtel-Restauration, les frais éventuels à charge de l'organisateur d'un événement lorsqu'une célébrité est invitée
Véhicule Hybride Rechargeable